Nowhere – album muzyczny
 Donikąd (oryg. Nowhere) – francusko-amerykański film